Sinonimo di teatro d'opera.

Teatri 
 Teatro Lirico di Milano – a Milano
 Teatro Lirico di Cagliari – a Cagliari